Hampton Court hat folgende Bedeutungen:

 Hampton Court Palace, Palast und ehemalige königliche Residenz im Südwesten von London
 Hampton Court (Herefordshire), Herrenhaus in Herefordshire
 Hampton Court Bridge, eine Brücke über die Themse